Rognon (België), een gehucht in Roosbeek of Rebecq-Rognon, deelgemeente van de Belgische gemeente Rebecq
 Rognon (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Doubs

 Rognon (rivier), een riviertje in Frankrijk (Haute-Marne)